Did Mother Get Her Wish? é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1912. O filme mudo foi dirigido por Mack Sennett, com roteiro escrito por Dell Henderson.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco